Mex ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Meux im Département Charente-Maritime
 Le Meux im Département Oise

Meux ist der Name von Personen:

 Hedworth Meux (1856–1929), britischer Admiral und Politiker
 Valerie, Lady Meux (1852–1910), britische Schauspielerin